Sforbiciata è sinonimo di:
 rovesciata – tecnica utilizzata nel calcio
 tribadismo – pratica sessuale tra due donne
 sforbiciata – utilizzo delle forbici
 sforbiciata – uno stile di superamento dell'asticella nel salto in alto